Жо Вонлантен () е бивш пилот от Формула 1. Роден на 31 май 1942 година в Санкт Урсен, Швейцария.

Формула 1 
Жо Вонлантен прави своя дебют във Формула 1 в Голямата награда на Австрия през 1975 година. В световния шампионат записва 1 състезания като не успява да спечели точки. Състезава се за отбора на Уилямс.

Източници 
 

Вонлантен, Жо